Желеньский — польская фамилия; женская форма Желеньская.

Известные носители 
 Желеньский, Владислав (1837—1921) — польский композитор и пианист.
 Желеньский, Владислав (1903—2006) — польский юрист, прокурор, адвокат.
 Бой-Желеньский, Тадеуш (1874—1941) — польский театральный критик, переводчик французской литературы, литературовед и писатель, по образованию врач.